«Царь-ры́ба» — повесть Виктора Астафьева 1976 года.

Заглавное произведение сборника («повествования в рассказах»), который был напечатан в журнале «Современник» (№ 1—6) в 1976 году.

Важное место в произведении занимает тема материнства.

Примечания 

Произведения Виктора Астафьева
Повести 1976 года